Edvard Hagerup Grieg – compositore e pianista norvegese
 Edvard Hagerup – politico norvegese
 Francis Hagerup – politico norvegese
 Inger Hagerup – scrittrice norvegese
 Olaf Hagerup – botanico danese